Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitto al primo turno da Nick Kyrgios e Jack Sock.

In finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Feliciano López /  Marc López (semifinale)

Alternate 

  Brian Baker /  Nicholas Monroe (secondo turno)

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (secondo turno)

Wildcard 

  David Marrero /  Tommy Robredo (primo turno)

 Fernando Verdasco /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2017